Георгий IV:
 Георгий IV Лаша (1191—1223) — царь Грузии (1213—1223).
 Георгий IV Черноевич (ум.1514) — господарь Зеты (1490—1496).
 Георгий IV Гуриели (ум.1684) — князь Гурии (1669—1684), царь Имеретии (1681—1683).
 Георгий IV Липартиани (ум.1715) — князь Мегрелии (1691—1704, 1710—1715), князь Салипартиано (1682—1715).
 Георгий IV Константинопольский (Геворг IV) (арм. Գեորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի, 1813—1882) — патриарх и католикос всех армян, глава Армянской Апостольской Церкви (1865—1882).
 Иоганн Георг IV (1668—1694) — курфюрст Саксонии с 1691 года.

См. также 
 Юрий IV
 Георг IV
 Орден Святого Георгия IV класса
 Георгий III (значения)
 Георгий V